A Las Vegas Street Circuit egy utcai versenypálya Amerikában, Nevada államban, Las Vegas városában, amely Las Vegas-i nagydíj néven fog debütálni a Formula–1 2023-as szezonjában. A pálya a Las Vegas Strip körül fog elhelyezkedni, hossza 6,12 km lesz, benne 14 kanyarral és egy 1,92 km hosszú egyenessel. Az itt rendezett verseny várhatóan 50 körös lesz (306 km). A futamot éjszakai körülmények között fogják lebonyolítani.

Jegyzetek 

Las Vegas
Formula–1-es versenypályák